Sønderup Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Sønderup Kirke (Rebild Kommune) – en kirke i Sønderup Sogn i Rebild Kommune
 Sønderup Kirke (Slagelse Kommune) – en kirke i Sønderup Sogn i Slagelse Kommune